Partia Komunistyczna (Flandria)
 Partia Komunistyczna (Serbia)
 Partia Komunistyczna (Walonia)

Zobacz też